Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare con partner differenti al torneo di Auckland.

Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jan-Lennard Struff e Viktor Troicki con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinali)

 Feliciano López /  Marc López (primo turno)
 Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)

Wildcard 

  Alex Bolt /  Jordan Thompson (secondo turno)

 Christopher O'Connell /  Matt Reid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2018